Брестице могу бити: 

 Брестице (Никшић), насељено мјесто у општини Никшић, Црна Гора
 Брестице (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ